Le gouvernement René Viviani peut correspondre aux :
 premier gouvernement dirigé par René Viviani entre le  et le .
 second gouvernement dirigé par René Viviani entre le  et le .